Kacze opowieści – serial animowany emitowany od 1987 roku
 Kacze opowieści – serial animowany emitowany od 2017 roku
 Kacze opowieści. Poszukiwacze zaginionej lampy – film animowany z 1990 roku